Irrazionalità, assenza o ripudio della razionalità in filosofia e nell'irrazionalismo.
Numero irrazionale, in matematica, estraneo all'insieme dei numeri razionali.